Der Volleyball World Cup 1981 war die dritte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 6. und dem 16. November in Osaka (Japan) statt. China gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1980
  als Weltmeister 1978
  als Europameister 1981
  als Sieger der Asienqualifikation
  als Sieger der NORCECA-Meisterschaft 1981
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1981
  auf Einladung der FIVB

Modus 
Die acht Teilnehmer spielten in Osaka nach dem Modus „jeder gegen jeden“.

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1981
Volleyballveranstaltung 1981
World Cup der Frauen 1981
Sportveranstaltung in Osaka